Кахул — топоним.
 Кахул — село в Дагестане.
 Кахул (Кагул) — город на юге Молдавии.

См. также 
 Кагул